Черрето () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Аббадия-Черрето — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лоди.
 Черрето-Гвиди — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.
 Черрето-Груэ — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Черрето-ди-Сполето — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, в провинции Перуджа.
 Черрето-д’Асти — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Черрето-д’Эзи — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Анкона.
 Черрето-Кастелло — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.
 Черрето-Лациале — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.
 Черрето-Саннита — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Беневенто.

См. также 
 Епархия Черрето-Саннита-Телезе-Сант-Агата-де-Готи — епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Беневенто, входящей в церковную область Кампании.
 
 Черретто